El término West Liberty puede hacer referencia a varias localidades estadounidenses:
West Liberty, en Pensilvania.
West Liberty, en Iowa.
West Liberty, en Kentucky.
West Liberty, en Virginia Occidental.
West Liberty, en Ohio.